Okręty US Navy o nazwie USS "Montpelier", pochodzącej od miasta Montpelier:

 Pierwszy "Montpelier" był niemieckim statkiem "Bochum", który został zajęty w 1917 i był w użyciu do 1919.
 Drugi "Montpelier" (CL-57) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1942-1946.
 Trzeci "Montpelier" (SSN-765) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1993 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok).

Montpelier